Информаторы:

 «Информаторы» — роман американского писателя Брета Истона Эллиса.
 «Информаторы» — художественный фильм Грегора Джордана.

См. также